Bill Mallon (1952-), historien américain des Jeux Olympique ;
Jean Mallon (1904-1982), paléographe ;
Kevin Mallon, chef d'orchestre et violoniste irlandais ;
Mary Mallon (1869-1938), porteur sain de la fièvre typhoïde ;
Seamus Mallon (1936-2020), député Premier ministre d'Irlande du Nord de 1998 à 2001.